La psychose est un ensemble de troubles psychiques survenant chez un individu. Elle peut aussi faire référence à la franchise Psychose :

 Romans
 Psychose (Psycho, 1959), roman de Robert Bloch.
 Psychose II (Psycho II, 1982), roman de Robert Bloch.
 Psychose 13 (Psycho House, 1990), roman de Robert Bloch.

 Films
 Psychose (Psycho), film américain d'Alfred Hitchcock sorti en 1960 ;
 Psychose, série de films américains ayant débuté avec le film d'Hitchcock et comprenant entre autres :
 Psychose 2 (Psycho 2), film américain de Richard Franklin sorti en 1983 ;
 Psychose 3 (Psycho 3), film américain d'Anthony Perkins sorti en 1986 ;
 Psychose 4 (Psycho 4), film américain de Mick Garris  sorti en 1990 ;
 Psycho ou Psychose au Québéc, remake américain, plan pour plan, de Gus Van Sant sorti en 1998.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre